Delavan Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Delavan Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
  du comté de Faribault dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships